La Coppa del Generalissimo 1968 è stata la 32ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1967-1968

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1968
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Gijón